«Mo Bounce» — песня, записанная австралийской рэп-исполнительницей Игги Азалией и выпущенная 23 марта 2017 года. Премьера песни состоялась на радиошоу  Beats 1. Продюсерами выступили The Stereotypes и Far East Movement.

Дразнить песней певица начала в марте, когда она в своих соцсетях начала размешать кадры из видеоклипа, некоторые из которых были сделаны в формате gifs. Песня изначально была выпущена в качестве второго сингла из её второго студийного альбома Digital Distortion, прежде чем его выпуск был отложен.

Критический приём 
Лорен Том из журнала Billboard прокомментировала песню, сказав: «Приподнятый ритм и весёлые, громкие слова песни отражают в целом счастливое звучание песни и, возможно её [Игги] жизнь сейчас». Клэр Лобенфилд из  негативно отозвалась о песне, назвав её «кошмаром для жанра». Тогда как по мнению New York Post песня стала «лучшим релизом певицы со момента её славы в 2014 году», добавив что песня «сильно цепляется и что это именно то сильное возвращение, в котором она определённо нуждалась». «Mo Bounce» стала признанной продюсерской работой Stereotypes и обеспечило им номинацию «Продюсер года» на 60-й церемонии премии «Грэмми».

Музыкальное видео 
Музыкальное видео было снято в Гонконге, в конце февраля клипмейкером Лилом Интернетом. 20 марта 2017 года на Vevo было объявлено, что премьера видео состоится 24 марта. 21 марта Игги Азалия в рамках рекламного партнерства с Giphy выложила в Твиттере серию gif-анимаций с кадрами из клипа. На протяжении всего видео несколько молодых девушек, и в частности сама Игги танцуют тверкинг. 22 марта на Vevo было выложено 20-секундное промо-видео песни Азалии.

24 марта 2017 года на Vevo состоялась официальная премьера видеоклипа.

По состоянию на июль 2021 года музыкальное видео собрало 80 миллионов просмотров на Youtube.

Список композиций 
 Digital download (Explicit version)
 «Mo Bounce» — 3.42

 Digital download (Clean version)
 «Mo Bounce» — 3:42

 Digital download (Remixes EP)
 «Mo Bounce» (Deadly Zoo Remix) — 3:20
 «Mo Bounce» (Eden Prince Remix) — 3:02
 «Mo Bounce» (Dirtcaps Remix) — 3:38

Чарты

История релиза

Примечания

См. также 
 Статью  в английском разделе

Ссылки 
 
 

Песни 2017 года
Синглы Def Jam Recordings
Песни Игги Азалии